Galesburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Galesburg Township (Illinois)
 Galesburg Township (Kansas)
 Galesburg Township (North Dakota)